Naqvi peut faire référence à : 
 Asad Naqvi (né en 1972), mathématicien et physicien pakistanais.
 Yasir Naqvi (né en 1973), politicien canadien